HCP steht als Abkürzung für:

 HC Pustertal, ein Profi-Eishockeyverein aus Italien
 High Capacity Pumping Modules, Einsatzmodule des Technischen Hilfswerks
 Hot Clube de Portugal, ein Jazzclub in Lissabon

hcp steht für:
 hexagonal close-packed, hexagonal dichteste Kugelpackung

Abkürzung